Солдати — категорія військослужбовців, а також позначення всіх військослужбовців взагалі.
 Солдати — спеціалізована каста деяких комах.

Кінематограф 
 «Солдати» — російський радянський художній фільм 1956 року за мотивами книги Віктора Некрасова «В окопах Сталінграда».
 «Солдати» — російський комедійний телесеріал телеканалу РЕН ТВ.

Див. також 
 Солдат (значення)